Gévora puede referirse a:

Gévora, pedanía de Badajoz, España;
 Río Gévora, río que atraviesa Portugal y España;
 Batalla de Gévora.